Entrevue de Bayonne (1565) entre Catherine de Médicis et le duc d'Albe
 Entrevue de Bayonne (1808), au château de Marracq, où fut signé l'acte d'abdication du roi d'Espagne Charles IV en faveur de .